Ајапанго има више значења:

 Ајапанго (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ајапанго (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику